Kusaki (Tinamiformes) – rząd ptaków
 Kusaki (Tinamidae) – jedyna rodzina ptaków z rzędu kusaczy
 Kusaki (Staphylininae) – podrodzina chrząszczy z rodziny kusakowatych
 Kusaki – ostatnie dni karnawału w polskich obrzędach ludowych. Odbywały się między tłustym czwartkiem a środą popielcową. Był to okres tzw. zapustów lub też bachusów. W literaturze spotykana jest pod hasłem „ostatki”.
Obrzędowi towarzyszyły zabawy, uczty, kuligi oraz przebieranki (w zależności od regionu Polski). Stroje ukazywały daną nację - Żydów, Niemców, Szwedów lub zwierzęta.

Zobacz też 
 Kusakowate – rodzina chrząszczy
 Staphylinoidea – nadrodzina chrząszczy określana jako kusakokształtne
 Staphyliniformia – seria lub infrarząd chrząszczy określany jako kusakokształtne